Termenul conjuncție se poate referi la:

 conjuncție, o parte de vorbire care leagă părți de propoziții sau propoziții
 conjuncție logică, operația și între două propoziții
 conjuncție (astronomie), fenomenul de apropiere maximă aparentă între două corpuri cerești pentru un anumit observator